Граф Бела Иштван Мария Сеченьи (; , Пешт — , ) — венгерский путешественник, картограф, член Венского географического общества (с 1904).

Биография 

Представитель венгерского дворянского рода Сеченьи, сыгравшего существенную роль в культурном, экономическом и техническом развитии венгерской нации в XIX веке.

Старший сын Иштвана Сеченьи. Образование получил в университетах Берлина и Бонна.

С 1861 года — член Венгерского парламента. Активно выступал за равенство в правах евреев в Австрийской империи.

В 1855—1857 годах путешествовал по Англии, Франции ​​и Италии, в 1858 году посетил Балканы и берега Греции. В 1863 году совершил поездку в Северную Америку, о чём рассказал в своей работе Amerikai utam (Meine amerikanische Reise, Pest 1865). В 1865—1870 годах четырежды побывал в Алжире, в 1874 году участвовал в раскопках в районе озера Фертё-Ханшаг, с 1877 по 1880 год в сопровождении нескольких учёных был в Китае и Юго-Восточной Азии.

Получил известность, как путешественник и исследователь Индии, Индокитая, Японии, Китая, Индонезии, западной Монголии, Тибета, Сомали, Океании и России.

Первым дал описание некоторых районов Индии, изучал вулканические районы Центральной Явы, Калимантана (Борнео), Японии, Южного Китая, полуострова Индокитай. В 1893 году опубликовал на немецком языке отчёт о своих путешествиях. Результаты его исследований были опубликованы в изданиях Венгерской академии наук.

22 января 1870 года женился на графине Ханне Эрдёди, в браке родилось двое дочерей:
 Алиса (1871-1945)
 Иоганна (1872-1957).

Примечания

Литература 
 Gustav Kreitner: Im fernen Osten. Die Reisen des Grafen Béla Széchenyi in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren 1877 bis 1880. Alfred Hölder Verlag, Wien 1881
 Széchenyi, Béla Graf. In: Constantin von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band 41, Wien 1880, S. 224—226.

Ссылки 
 Béla Széchenyi
 Nordisk familjebok, Széchenyi, 2. Béla, 1904—1926

Путешественники Венгрии
Исследователи Азии
Исследователи Африки
Исследователи Америки
Исследователи Австралии и Океании
Сеченьи
Графы Венгрии